Скршивани (, ) — село Чешской республики, расположено в районе Градец-Кралове, Краловеградецкого края.

Находится на р. Цидлина в 31 км к западу от Градец Кралове и 3 км севернее Нови-Биджов.

История 
Первое упоминание встречается в 1360 году.

Достопримечательности 

 Замок Скршивани
 Деревянная колокольня 1695 года

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Скршивани

Населённые пункты Краловеградецкого края